Alonso de Espinosa puede referirse a:

Alonso de Espinosa (mediados del siglo XVI), judeoconverso español, uno de los banqueros del rey Carlos V.
Fray Alonso de Espinosa (1543-c. 1600), sacerdote e historiador español del siglo XVI.
Alonso de Espinosa (siglo XVI), gobernador de la isla de El Hierro desde 1577.